Роберт Уэйн Смит (, род. 15 марта 1956, Окленд) — новозеландский шахматист (мастер ФИДЕ), шахматный тренер (тренер ФИДЕ) и шахматный функционер.

Шахматная карьера 
Победитель чемпионата Новой Зеландии 1995 / 96 (1—3 с Р. Дайвом и М. Дрейером) и 2015 (в группе из 10 шахматистов) гг. Чемпион Новой Зеландии по рапиду 2000 (в группе из 4 шахматистов), 2008 (1—2 с М. Стедманом) и 2016 (в группе из 4 шахматистов) гг. Чемпион острова Северный 1982 (1—3 с П. Келли и М. Левином), 1984, 1989 (в группе из 5 шахматистов), 1993 (1—2 с М. Ноблом), 1994, 1995 (1—2 с Э. Кером), 1999 (1—2 с Н. Хоупвеллом), 2010 и 2011 гг. Чемпион Новой Зеландии по переписке 1978 г.

В составе сборной Новой Зеландии участник двенадцати шахматных олимпиад (с 1976 по 2010 гг.), командного чемпионата Азии 1995 г.

Серебряный призёр чемпионата Океании 2007 г. Уступил на тай-брейке за звание международного мастера Ван Пучэню.

Был президентом .

С 1984 г. состоит в браке с мастером ФИДЕ среди женщин В. Смит, девятикратной чемпионкой страны и трёхкратной чемпионкой Океании среди ветеранов. Есть трое детей.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Партии Р. У. Смита в базе Chessgames
 Личная карточка Р. У. Смита на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам
Шахматные функционеры